Manutius ist der Familienname folgender Personen:

 Aldus Manutius (1449–1515), venezianischer Buchdrucker und Verleger
 Aldus Manutius der Jüngere (1547–1597), jüngster Sohn der Buchdruckerfamilie Manutius
 Paulus Manutius (Paolo Manuzio; 1512–1574), venezianischer Buchdrucker, Leiter der Päpstlichen Buchdruckerei im Vatikan 

Siehe auch:
 Manutius Verlag, Verlag mit Sitz in Heidelberg